Deutsche Oper kan syfta på:

Deutsche Oper Berlin – ett operahus i Berlin i Tyskland
Deutsche Oper am Rhein – ett operahus i Düsseldorf/Duisburg i Tyskland